С 10 по 21 января 1996 года в США состоялся 13-й розыгрыш чемпионата КОНКАКАФ, это был третий розыгрыш под наименованием Золотой кубок КОНКАКАФ. Формула розыгрыша была изменена — теперь 9 участников, разбитые на три группы по три страны, в однокруговом турнире разыгрывали выход в полуфиналы. Полуфиналистами стали победители групп и лучшая из команд, занявших в группах вторые места. Впервые на турнир была приглашена команда-гость, ею стала .

Отборочный турнир 
 приглашена на турнир в качестве гостя.

,  и  получили путёвки автоматически.

 и  получили путёвки как финалисты Карибского кубка 1995.

,  и  получили путёвки, заняв первые три места на Кубке наций Центральной Америки 1995.

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Отбор лучших

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Лучшие бомбардиры 
4 мяча:
  Эрик Виналда

3 мяча:
  Кайо, Савио
  Луис Гарсия Постиго

2 мяча:
  Паулу Жамелли
  Кевин Холнесс
  Рауль Диас Арсе
  Рикардо Пелаэс, Куаутемок Бланко
  Арнольд Дуарика, Расселл Латапи

Ссылки 
 КОНКАКАФ
 RSSSF 

1996
1996 год в футболе
Январь 1996 года
Международные соревнования по футболу в США